El Campionat Mundial de Ral·lis 1995 va començar el 22 de gener amb la 63a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 22 de novembre. El pilot Colin McRae va guanyar el campionat a 5 punts del segon, Carlos Sainz. Dins dels canvis tècnics, la FIA va decidir reduir la mida del turbocompressor.

Note: - Toyota va ser desqualificat per irregularitats.

Referències 

1995
Competicions esportives del 1995